Odiló Maria Planàs i Mas (Barcelona, 12 de setembre de 1925 - Montserrat, 22 de juliol de 2011) fou un monjo benedictí, violoncel·lista, organista i compositor. El seu nom de naixement era Josep.

De 1979 a 1988 va col·laborar com a instructor a les Trobades d'Animadors de Cant per a la Litúrgia de Montserrat. Els darrers anys va ser instructor de les trobades d'organistes d'Església de Catalunya.

Autor de més de 200 obres corals, instrumentals i per a orgue, i també d'una quarantena de músiques per a goigs, publicà llibres de cant, com ara Cant de la Litúrgia de les Hores. Vespres i Laudes dels diumenges, Cants de Festa, Exultem cantant, Preguem cantant (I i II), a més de Cants exequials i per a les misses de difunts; també compongué un bon nombre de responsoris i de cants a la Mare de Déu. Moltes de les melodies que va compondre es canten habitualment al Monestir de Solius, amb el que Planàs tenia una estreta relació. La comissió interdiocesana de música incorporà les seves melodies de les exèquies com a oficials per a les diòcesis catalanes.

Traspassà a Montserrat el 22 de juliol de 2011 amb 85 anys.

Obra

Obres corals 
 Tres motets marians:
 Déu vos salve Maria
 A la verge de Montserrat, poesia de Sabina Fornell
 Sonet del goig i de la lloança, poesia d'Antoni Sàbat
 Salve Regina "Gaudeamus", per a orgue, cor i violoncel
 Salve Montserratina n. 1 "Gregoriana"
 Salve Montserratina n. 2
 Salve Montserratina "Salus infirmorum"
 Salve Montserratina "Mater humilis"
 Pare nostre n. 2
 Vetlla de Santa Maria
 Digueu als cors acovardits
 Stella splendens, adaptació d'una obra del Llibre vermell de Montserrat
 Canigó
 Cançó de l'Infant
 Nit de Vetlla, per a cor d'homes
 Emperadriu de la ciutat joiosa, adaptació d'una obra del Llibre vermell de Montserrat
 Al cim
 Cançó del vianant
 La Balanguera
 Cant quaresmal
 Avui el rei del cel ha volgut

Llista de goigs localitzats 
Extret del llibre "Compilació de Goigs musicats del Germà Odiló Maria Planàs i Mas"  - Treball de Recerca d'Agustí Esteve i Orozco de Nájar (Dipòsit Legal B 19794-2015) Editat pel Cercle d'Investigació i Documentació Medieval de Catalunya.

 MARE DE DÉU
 Aiguamoix,  Santa Maria de                                                                        
 Coaner, Nostra Senyora de                                                             
 Coll, Mare de Déu del                                                                                
 Coll, Los set goigs de la Verge Maria del                                             
 Farnés,   Verge de                                                                         
 Finestras, Nostra Senyora de                                                                       
 Gràcia, de St. Genís d'Orís, Nostra Senyora de                                    
 Merced de Vinaròs, Nuestra Señora                                                 
 Mondonis, Mare de Déu                                                                
 Montserrat de Viladecans, Mare de Déu                                            
 Montserrat, de Loaiza-Vidiella, Mare de Déu de                                   
 Montserrat, de la ciutat de Mallorca,            
 Panada, Mare de Déu de la   
 Poblet,   Nostra Senyora de    
 Rocacorba, Mare de Déu de        
 Roser d'Hostafrancs, Mare de Déu del       
 Roser de St. Esteve, Mare de Déu del         
 Roser del mas Lledoner de Vallirana, Verge del      
 Socors del Corredor, Nostra Dona del                  
 Solius,    Santa Maria                                
 Vallclara, Nostra Senyora de           

 GOIGS A SANTS
 Abraham, Sant                                                                             
 Baldiri, Sant                                                                                            
 Bernat, abat de Claravall, Sant                                                                                  
 Bernat, abat patró de la C.P. del Subirà                                                
 Bernat, arxidiaca d'Aosta, Sant                                                        
 Carles Borromeu, Sant                                                                
 Ermengol d'Urgell, Sant                                                                 
 Galderic, Sant                                                                                          
 Garcia, abat d'Arlanza, Sant                                                                        
 Ireneu, bisbe, Sant                                                                                    
 Jordi màrtir, Sant                                                                         
 Llibori, bisbe, Sant                                                                                    
 Marc, de Balsareny, Sant                                                                
 Martí Sapresa, Sant                                                                                   
 Pedro “Ad Vincula”, Sant                                                   
 Pere de les Preses, Sant                                                     
 Pere Apòstol, de Lavern, Sant                                                          
 Robert, Alberic i Esteve, Sants                                            
 Sebastià de les Preses        Sant                                                      
 Sebastià del Bedorc, Sant                                                   

 GOIGS EN LLOANÇA DE BEATS
 Morella i Bruguera, Jaume, beat, màrtir                                 
 Castelló i Aleu, Francesc de P. beat, màrtir                 

 SANTES
 Cristina, Santa   (lletra de Josep Carner, cantats a Lloret de Mar)                                      
 Teresa de l'Infant Jesús, Santa         
 Teresa del Nen Jesús, Santa             

 ALTRES ADVOCACIONS
 Trinitat,   Santíssima                                                                      
 Santa Creu d'Horta                                                                       
 Verdaguer, Jacint, lletra de Carme Pagès Pérez.

Obres instrumentals 
 Mètode d'iniciació al violoncel, en 4 volums
 Vol. I
 Vol. II
 Vol. III
 Vol. IV
 Obres per a orgue
 Miniatura primera
 Miniatura segona
 Com una improvisació

Referències

Bibliografia 
 Tom X, pàg. 136 de la Història de la Música Catalana, Valenciana i Balear Daniel Codina. Edicions 62

Religiosos barcelonins contemporanis
Monjos de Montserrat
Organistes barcelonins
Violoncel·listes barcelonins
Compositors barcelonins contemporanis
Morts al Monestir de Montserrat
Compositors bagencs
Benedictins catalans del sud contemporanis
Organistes catalans del sud contemporanis
Compositors catalans del sud del segle XX